Ідліб () може означати

 Ідліб — місто на північному заході Сирії, адміністративний центр однойменної провінції
 Ідліб (провінція) — провінція у Сирії
 Ідліб (район) — район провінції Ідліб у Сирії